Die Western & Southern Open 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 22. bis 29. August 2020 als Teil der ATP Tour 2020 im Freien auf Hartplatz ausgetragen wurde. Aufgrund der COVID-19-Pandemie fand es statt in Cincinnati in New York City im Flushing-Meadows-Park statt und war nach der Absage oder Verlegung aller davor geplanten Masters-Turniere – statt dem ursprünglich siebten von neun geplanten Masters – letztendlich das erste ausgetragene Masters im Jahr 2020. Parallel dazu fanden in New York City auch die Western & Southern Open der Damen statt.

Titelverteidiger waren im Einzel Daniil Medwedew sowie im Doppel Ivan Dodig und Filip Polášek.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Preisgeld betrug 6.297.080 US-Dollar, während sich die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten auf 7.151.135 US-Dollar beliefen.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 20. und 21. August 2020 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb werden pro Team ausgeschüttet.

Die gezahlten Preisgelder waren deutlich durch die Pandemie beeinflusst. In den ersten beiden Runden im Einzel wurde im Vergleich zum Vorjahr 11 % mehr bezahlt, um schwächere Spieler finanziell zu unterstützen, auch die Preisgelder der Qualifikation waren im Vergleich zum Vorjahr angehoben worden. Das Preisgeld der dritten Runde blieb mit 2 % weniger als im Vorjahr einigermaßen gleich. Je weiter die Spieler kamen, umso geringer fiel prozentual im Vergleich zum Vorjahr das Preisgeld für Erreichen des Viertelfinales (−34 %), Halbfinales (−57 %), Finales (−67 %) und für den Turniersieg (−74 %) aus. Ähnlich wurde dies im Doppel gehandhabt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 94 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 111 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 79 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in New York City